Inagua kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Inagua (distrikt), 
 Great Inagua Island, ö,